Saché est un nom se retrouvant dans :

Patronyme
Bernadette Le Saché (née en 1950), actrice française.

Toponyme
 Saché, commune française du département d'Indre-et-Loire. On y trouve le Château de Saché.

Voir aussi
 Dôme de la Sache, sommet de la partie septentrionale du massif de la Vanoise.